Karamea är ett släkte av spindeldjur. Karamea ingår i familjen Triaenonychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
Karamea